El término Batalla de Manila puede hacer referencia a:

 Batalla de Manila (1574), entre el pirata Limahon contra las fuerzas coloniales del imperio español.
 Batalla de Manila (1762), entre las fuerzas británicas y el ejército colonial español.
 Batalla de Manila (1898), enfrentamiento terrestre que tuvo lugar en Manila el 13 de agosto de 1898. 
 Batalla de Manila (1945), librada desde el 3 de febrero hasta el 3 de marzo de 1945.